

Села 
 Шевченкове — Полтавська область, Полтавський район, Великорублівська сільська громада (до 2020 року — Котелевський район)
 Шевченкове — Полтавська область, Полтавський район, Решетилівська міська громада (до 2020 року — Решетилівський район)